Haselhurst ist der Name von

 Alan Haselhurst (* 1937), britischer Politiker
 John Haselhurst, englischer Politiker des 15. Jahrhunderts
 Peter Haselhurst (* 1957), australischer Feldhockeyspieler
 Ralph Haselhurst, englischer Politiker des 16. Jahrhunderts
 Robert Haselhurst (* 1992), australischer Eishockeyspieler